Inodrillia är ett släkte av snäckor. Inodrillia ingår i familjen Horaiclavidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Inodrillia